Lanne bezeichnet:

 eine Gemeinde im französischen Département Hautes-Pyrénées, siehe Lanne (Hautes-Pyrénées)
 eine Gemeinde im französischen Département Gers, siehe Lanne-Soubiran
 eine Gemeinde im französischen Département Pyrénées-Atlantiques, siehe Lanne-en-Barétous
 eine Gemeinde im französischen Département Landes, siehe Port-de-Lanne
 eine Gemeinde im französischen Département Hautes-Pyrénées, siehe Saint-Lanne

Lanne ist der Familienname folgender Perseonen:

 Colleen Lanne (* 1979), US-amerikanische Schwimmerin
 William Lanne (circa 1835–1869), letzter unvermischter Tasmanier

Siehe auch:

 La Lanne